

Акрон — місто, штат Алабама
 Акрон — місто, штат Колорадо
 Акрон — місто, штат Індіана
 Акрон — місто, штат Айова
 Акрон — місто, штат Огайо
 Акрон — місто, штат Пенсільванія
 Акрон — селище, штат Мічиган
 Акрон — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Акрон — сабінський цар в римській міфології, правитель міста 
 USS Akron —  дирижабль-авіаносець Військово-морських сил США першої третини 1930-х років
 Екрон